Глод има више значења:

 Глод (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Глод (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Глод (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Глод (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији